Název Stebno má více sídel:
 Stebno, obec v okrese Ústí nad Labem
 Stebno (Kryry), část obce Kryry v okrese Louny
 Stebno (Mírová pod Kozákovem), část obce Mírová pod Kozákovem v okrese Semily